Die Communauté d’agglomération Grand Belfort ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Territoire de Belfort in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 52 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Belfort.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand am 2. Dezember 2016 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de l’Agglomération Belfortaine (gegründet 1999),
 Communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse (gegründet 2014).

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Meroux und Moval in die Commune nouvelle Meroux-Moval auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 52.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Belfort
Territoire de Belfort
Gegründet 2016